IJslands voetbalelftal onder 17 (mannen)
 IJslands voetbalelftal onder 17 (vrouwen)